Martha Schlamme (1923-1985), chanteuse lyrique (soprano) et actrice américaine.
 Jacques Schlammé (1929-), rabbin français et éducateur, directeur d'un séminaire de jeunes filles, et rabbin de communauté.
Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme juif